Niemaschkleba ist ein aus dem Sorbischen stammender Ortsname. Es ist
 der deutsche Ortsname von Chlebowo (Gubin), Ort der Gmina Gubin in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 der bis 1889 gebräuchliche deutsche Ortsname von Chlebice, Ort der Gmina Tuplice in der Woiwodschaft Lebus in Polen